Меда́ль «За слу́жбу» — ведомственная медаль Министерства юстиции Российской Федерации, учреждённая приказом Минюста России № 75 от 25 февраля 2000 года. Повторно учреждена в 2013 году.

Правила награждения 
Согласно Положению медалью Минюста России «За службу» награждаются:
 сотрудники уголовно-исполнительной системы Министерства юстиции Российской Федерации за безупречную службу, имеющие соответствующую выслугу лет в календарном исчислении;
 лица, безупречно прослужившие и перешедшие из других федеральных органов исполнительной власти и иных органов в уголовно-исполнительную систему Министерства юстиции Российской Федерации, имеющие стаж военной службы или службы в федеральных органах исполнительной власти и иных органах, где предусмотрено присвоение специальных званий, и имеющие соответствующую выслугу лет в календарном исчислении.

Медаль состоит из трёх степеней:
 I степени — для награждения сотрудников за 20 лет службы;
 II степени — для награждения сотрудников за 15 лет службы;
 III степени — для награждения сотрудников за 10 лет службы.

Высшей степенью медали является I степень. Награждение медалью более высокой степени не допускается без получения награждаемым медали предыдущей степени. Награждение медалью производится последовательно от низшей степени к высшей.

Правила ношения 
Медаль носится на левой стороне груди и располагается после медали «Ветеран уголовно-исполнительной системы» в порядке старшинства степеней: I, II, III.

Описание медали 

Медаль имеет форму правильного круга диаметром 32 мм, окаймлённого с двух сторон сплошным лавровым венком, перевитым вверху лентой. На лицевой стороне медали, в центре, помещена эмблема уголовно-исполнительной системы Министерства юстиции Российской Федерации. На оборотной стороне медали в верхней части — надпись «За службу», в нижней: для I степени — цифра «XX», для II степени — цифра «XV», для III степени — цифра «X». Медаль I степени изготавливается из латуни, II степени — из нейзильбера. III степени — из томпака. Все изображения и надписи на медали выпуклые.

Медаль при помощи ушка и кольца соединяется с пятиугольной колодкой, обтянутой красной шёлковой муаровой лентой шириной 24 мм с жёлтыми полосками по краям ленты шириной 1,5 мм каждая, отстоящими от края ленты на 1 мм. Посередине ленты синие полоски шириной 2 мм: для медали I степени — одна полоска, для II степени — две полоски, для III степени три полоски. Синие полоски разделены красными полосками шириной 2 мм. Колодка с медалью при помощи булавки крепится к одежде.

В 2013 году было принято новое описание медали и её ленты.

Ленты медали до 2013 года:   

Ленты медали с 2013 года:

Примечания

Источники 
 Приказ Минюста РФ от 25 февраля 2000 г. № 75 «Об учреждении ведомственных медалей Министерства юстиции Российской Федерации» // Бюллетень Министерства юстиции Российской Федерации. — 2000. — № 7
 Приказ Минюста РФ от 29 апреля 2002 г. № 120 «О ведомственных наградах Министерства юстиции Российской Федерации» // Бюллетень Министерства юстиции Российской Федерации. — 2002. — № 6
 
 
 

За службу
Появились в 2013 году в России